Spojení písmen R a N může mít různé významy:

RN 
 BR-RN – kód ISO 3166-2 pro stát Rio Grande do Norte
 Národní sdružení (Francie) – politická strana
 Praga RN – český nákladní automobil vyráběný v letech 1933–1953
 Royal Navy- Britské královské námořnictvo

Rn 
 radon – chemický prvek

rn 
 kirundština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

Externí odkazy